Beans & Fatback (muziekproject), een muzikaal project uit 2010 van de Nederlandse muzikant Onno Smit
Beans & Fatback (2010), een muziekalbum uit 2010 van dit project
Beans and Fatback (1973), een muziekalbum uit 1973 van de Amerikaanse gitarist Link Wray